Il porto (Le port) – racconto di Guy de Maupassant pubblicato dapprima sul quotidiano L'Écho de Paris del 15 marzo 1889 e successivamente incluso nella raccolta di racconti La mano sinistra
 Il porto () – racconto di Vladimir Vladimirovič Nabokov pubblicato dapprima sulla rivista  il 24 maggio 1924 e successivamente incluso nella raccolta La veneziana e altri racconti
 Il porto (Le port) – poema in prosa di Charles Baudelaire pubblicato dapprima su Revue de Paris del 25 dicembre 1864 e successivamente incluso nella raccolta Lo spleen di Parigi (numero XLI) del 1869
 Il porto – raccolta di racconti di Maiolino Bisaccioni pubblicata a Venezia per gli eredi di Francesco Storti nel 1664